Aaron (Georgia)
Aaron (Indiana)
Aaron (Kentucky)
Aaron (Missouri)